Jméno Ruy Lopez má tyto významy
 Ruy Lopez de Villalobos (1500-1544) –španělský mořeplavec
 Ruy López de Segura (?-1580) –španělský šachový teoretik
 Španělská hra, šachové zahájení zvané (zejména v angličtině) též Ruy Lopez